Period of Adjustment (toneelstuk), een toneelstuk van Tennessee Williams
Period of Adjustment (film), een film van George Roy Hill